Ел Тропико има више значења:

 Ел Тропико (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тропико (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Тропико (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тропико (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тропико (Тлалтетела), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тропико (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику